een plaats in de VS:
Cobb (Californië), Lake County
Cobb (Wisconsin)
Cobb (film), een film uit 1994 van Ron Shelton met Tommy Lee Jones en Robert Wuhl
Jimmy Cobb, jazzdrummer